Щеколдино — название населённых пунктов:

Россия 
 Щеколдино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Щеколдино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Щеколдино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.